Lacy, de Lacy, DeLacy bzw. von Lacy ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin R. Lacy (1854–1929), US-amerikanischer Eisenbahner und Politiker
 Butch Lacy (1947–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Charles John de Lacy (1856–1929), britischer Maler, Grafiker und Illustrator
 DaVonté Lacy (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ed Lacy (1911–1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Eddie Lacy (* 1990), US-amerikanischer Footballspieler
 Francisco-Antonio de Lacy y Witte (1731–1793), spanischer General und Botschafter
 Frank Lacy (* 1958), amerikanischer Jazzmusiker
 Frank L. Lacy († 2011), US-amerikanischer Gitarrist und Musikpädagoge
 Franz Moritz von Lacy (1725–1801), österreichischer General
 George De Lacy Evans (1787–1870), britischer General

 Jake Lacy (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Lacy (* 1977), US-amerikanischer Boxer
 Jennifer Lacy (* 1983), US-amerikanische Basketballspielerin
 Jerry Lacy (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 John de Lacy, 1. Earl of Lincoln (um 1192–1240), englischer Magnat
 Luis de Lacy y Gautier (1775–1817), spanischer Militär und Politiker
 Maud de Lacy (1223–1289), Tochter von John de Lacy
 Peter Lacy († 1375), englischer Geistlicher, Lordsiegelbewahrer (1367–1371)
 Peter von Lacy (1678–1751), russischer General
 Phillip Howard DeLacy (1913–2006), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Preston Lacy (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Sterling Byrd Lacy (1882–1955), US-amerikanischer Politiker
 Steve Lacy (1934–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Steve Lacy (Musiker) (* 1998), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Musikproduzent
 Suzanne Lacy (* 1945), US-amerikanische Künstlerin und Hochschullehrerin
 Walter de Lacy (1046–1085), Angehöriger einer normannischen Adelsfamilie

Orte in den Vereinigten Staaten und Australien:
 Lacy (Indiana)
 Lacy (South Dakota)
 Lacy (Tennessee)
 Lacy Lakeview in Texas
 Lacy, eine Insel im Nuyts-Archipelago-Conservation-Park

lacY ist die Abkürzung von
 lacY, siehe lac-Operon

Siehe auch:
 Lacy (Adelsgeschlecht)
 Blue Lacy (Hunderasse)
 Lacey
 Laci

Abkürzung